

Patronyme 

 Jacques Antoine Mourgue (1734, 1818), homme politique et ministre français ;
 Scipion Mourgue (1772-1860), industriel et préfet ;

 Olivier Mourgue (1939-), designer français ;
 Pascal Mourgue (1943-2014), frère du précédent, designer français.